The Sixth Sense jelentései:
Hatodik érzék, amerikai film (1999).
Thalía El sexto sentido albuma európai kiadásának címe (2005).